Simplon – stacja metra w Paryżu
 Simplon Tunnel – tunel w Alpach Lepontyńskich
 Simplonpass – przełęcz w Alpach Lepontyńskich